Vos est un nom de famille belge et néerlandais qui signifie « renard ».

Noblesse 
 Famille de Vos de Cauwenberghe, ancienne famille belge et Baron d'Empire.

Personnalités 

 André Vos (1975-), joueur de rugby à XV ;
 Geerhardus Vos (1862-1949), théologien calviniste américain ;
 Henk Vos (1968-), footballeur néerlandais ;
 Ingmar Vos (1986-), athlète néerlandais ;
 Maarten de Vos (1532-1603), peintre flamand ;
 Marc de Vos (1645-1717), sculpteur belge ; 
 Mark Vos, alias Buzz Fuzz (1969-), DJ et producteur néerlandais de musiques électroniques hardcore et gabber ;
 Marianne Vos (1987-), cycliste néerlandaise ;
 Pieter de Vos l'Ancien (1490-1566), peintre flamand ;
 Rémi de Vos (1963-), dramaturge français ; 
 René De Vos (1921-2005), footballeur belge ; 
 Sander Vos (1967-), monteur néerlandais ; 
 Uli Vos (1946-2017), joueur de hockey sur gazon allemand ;
 Wim de Vos (1968-), cycliste néerlandais.

Personnage de fiction 
 Quinlan Vos, personnage de fiction apparaissant dans Star Wars

Références

Voir aussi 
 , nom de famille apparenté à Vos
 , nom de famille apparenté à Vos
 Langue VOS